Hyponephele lanata är en fjärilsart som beskrevs av Alphéraky 1881. Hyponephele lanata ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
lanata